Il Lorax (The Lorax) – romanzo del Dr. Seuss del 1971
 Lorax - Il guardiano della foresta (The Lorax) – film del 2012 diretto da Chris Renaud e Kyle Balda